Ternenul Winsen poate să însemne:
Winsen (Luhe) oraș capitala districtului Harburg din Saxonia Inferioară
Winsen (Holstein) localitate din districtul Segeberg, Schleswig-Holstein
Winsen (Aller) localitate din districtul Celle, Saxonia Inferioară.